Vent'anni di galera (The Fast Buck) – romanzo di James Hadley Chase del 1951
 Chi dice dollaro dice morte o Danaro facile (The Fast Buck) – romanzo di Bruno Fischer del 1952